Bassus gracilis (Fullaway), een schildwesp
 Bassus gracilis (Sharkey), een schildwesp